Морски́е мы́ши:
 Морские мыши, или антеннарии () — семейство рыб из отряда удильщикообразных.
 Морские мыши () — семейство  рыб из отряда удильщикообразных.
 Морские мыши () — семейство рыб из отряда окунеобразных.
 Морская мышь () — вид многощетинковых червей из семейства Aphroditidae.

Примечания